Damián Ísmodes (10 de março de 1989) é um futebolista peruano que atua como meio-campista. Atualmente está no Universitario de Deportes do Peru.

Carreira 
Ismodes fez parte do elenco da Seleção Peruana de Futebol da Copa América de 2007.

Clubes
 2006-2007  Sporting Cristal
 2007-2012  Universitario

Ligações externas
 Perfil em NTF.com 

Futebolistas do Peru
Futebolistas do Club Sporting Cristal
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol